En Pologne, Podgórze peut désigner  :

 Podgórze, quartier de la ville de Cracovie

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Podgórze, village du powiat de Lubin
 Podgórze, village du powiat de Zgorzelec

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Podgórze, village 

dans la voïvodie de Łódź
 Podgórze, village du powiat de Łask
 Podgórze, village du powiat de Łęczyca

dans la voïvodie de Lublin
 Podgórze, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Podgórze, village du powiat de Białobrzegi
 Podgórze, village du powiat de Gostynin 
 Podgórze, village du powiat de Lipsko
 Podgórze, village du powiat d'Ostrołęka
 Podgórze, village du powiat de Płock

dans la voïvodie de Poméranie
 Podgórze, village 

dans la voïvodie de Podlachie
 Podgórze, village du powiat de Suwałki
 Podgórze, village du powiat de Łomża

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Podgórze, village du powiat de Myślibórz
 Podgórze, village du powiat de Wałcz

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Podgórze, village du powiat de Kielce
 Podgórze, village du powiat d'Ostrowiec

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Podgórze, village du powiat de Braniewo
 Podgórze, village du powiat d'Elbląg